Ба́рдош () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Бардош, Дьюла (род. 1958) — словацкий политик, кандидат в Президенты Словакии (2014).
 Бардош, Лайош (1899—1986) — венгерский композитор, хоровой дирижёр, музыковед и педагог.
  (1931—2019) — венгерский композитор и дирижёр.
 Деак-Бардош, Михай (род. 1975) — венгерский борец (греко-римская борьба).